Суперкубок Нідерландів з футболу 2003  — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 серпня 2003 року між чемпіоном Нідерландів ПСВ і володарем кубка Нідерландів Утрехтом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2003
Нідерланди
2003 у нідерландському спорті
Серпень 2003